Landesgartenschau 2000 steht für:

 Landesgartenschau Singen 2000, Baden-Württemberg
 Landesgartenschau Memmingen 2000, Bayern
 Landesgartenschau Luckau 2000, Brandenburg
 Landesgartenschau Bad Oeynhausen/Löhne 2000, Nordrhein-Westfalen
 Gartenschau Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Landesgartenschau Pößneck 2000, Thüringen